Een oliebenzineafscheider, zie Afscheider (afscheiders en slibvanputten voor lichte vloeistoffen NEN 858 1 en 2)
 ASVA studentenunie (Organisatie voor Belangenbehartiging van de Amsterdamse Student)
 Ofotbanen AS, Noorse spoorwegmaatschappij